Libanius är ett släkte av kräftdjur. Libanius ingår i familjen Colletteidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tanaider